Саломо (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 12,2 км². Население — 505 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Таррагоны